Wereldkampioenschap handbal vrouwen 2005
 Wereldkampioenschap handbal mannen 2005